Weiße Marter steht für:

 Weiße Marter (Büchenbach), Bildstock
 Weiße Marter (Ebersberg), Bildstock im Ebersberger Forst
 Weiße Marter, Gebäude in Burgebrach, siehe Liste der Baudenkmäler in Burgebrach
 Weiße Marter (Sankt Englmar), Kapelle
 Weiße Marter, Freiungssäule in Vomp, siehe 
 Weiße Marter, Bildstock in Neustadt an der Aisch, siehe Neustadt an der Aisch

Weißmarter steht für:

 Weißmarter, Säulenbildstock in Rauhenebrach, siehe Liste der Baudenkmäler in Rauhenebrach #Prölsdorf
 Weißmarter, Freiungssäule in St. Georgenberg, Tirol, siehe Bildstock #Typen nach Hula